Chiesa di San Pasquale Baylon, a Foggia
Chiesa di San Pasquale Baylon, a Sassari
Chiesa dei Santi Quaranta Martiri e San Pasquale Baylon, a Roma
Chiesa di San Pasquale, a Taranto
Chiesa di San Pasquale Baylon, a Trieste